Артаксе́ркс () — эллинизированная форма персидского имени Ардашир, исторически известна среди правителей из династии Ахеменидов. Не следует путать с именем Ахашверош в Ветхом завете — что соответствует имени Ксеркс.

 Артаксеркс I Долгорукий — 465—424 до н. э.
 Артаксеркс II Мнемон — 404—358 до н. э.
 Артаксеркс III Ох — 358—338 до н. э.
 Артаксеркс IV — персидский царь, правил в 338—336 годах до н. э.
 Артаксеркс V — персидский царь, правил в 330—329 годах до н. э.

См. также 
 «Артаксерксово действо» (17 окт. 1672) — первая пьеса русского (придворного) театра.